Hucisko (gromada w powiecie biłgorajskim)
 Hucisko (gromada w powiecie koneckim)
 Hucisko (gromada w powiecie suskim) (suski/żywiecki)
 Hucisko (gromada w powiecie zamojskim)